Práčov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Práčov, Ortsteil von Přídolí,  Okres Český Krumlov
Práčov (Svídnice), Ortsteil von Svídnice,  Okres Chrudim

 Wasserkraftwerk Práčov
 Talsperre Práčov, siehe Talsperre Křižanovice II